Brigetio bezeichnet folgende römische zivile und militärische Niederlassungen: 

 Brigetio (Municipium) war eine antike Stadt auf dem Gebiet der ungarischen Stadt Komárom.
 Legionslager Brigetio war ein römisches Legionslager auf dem Gebiet der ungarischen Stadt Komárom.